Горданов:

 Горданов, Вячеслав Вячеславович (1902—1983) — советский кинооператор.
 Горданов, Евсей Степанович (1777—1859) — адъютант Кавалергардского полка, участник заговора против Павла I.